СК-5 «Нива» — советский и российский самоходный зерноуборочный комбайн второго поколения, серийно производившийся заводом «Ростсельмаш» c конца 1972 года до 2017 года (в постсоветский период — под маркой «Нива-Эффект»). Разработан конструкторским бюро под руководством Х. И. Изаксона.

Обозначение СК-5 — Самоходный Комбайн пропускной способностью 5 кг/с.

Комбайн СК-5 «Нива» являлся самым распространённым зерноуборочным комбайном в СССР и своего рода «визитной карточкой» советского сельхозмашиностроения.

Предыстория 
Комбайн является глубокой модернизацией комбайна СК-4, который производился в 1960-х годах.

В 1979 году был начат выпуск приставки ПКП-4 к комбайнам СК-5 «Нива» для уборки кукурузы полной спелости.

В настоящее время у этого комбайна появилась новая, более комфортная кабина с установленным кондиционером. Изменился и цвет комбайна: вместо традиционного красного используется зелёный.

При производстве комбайна пришлось отказаться от услуг некоторых поставщиков, теперь на нём стоят импортные ремни и гидравлика.

В 2005 году зерноуборочный комбайн «Нива-Эффект» получил золотую медаль на международной выставке «УзАгроЭкспо-2005» (Ташкент).

С 2017 года комбайн «Нива-Эффект» был полностью снят с производства. Высвободившиеся при этом производственные площади позволили нарастить выпуск современных машин. Таким образом, «Нива» выпускалась 45 лет.

Технические особенности 
Комбайн СК-5 «Нива» выполнен по классической схеме с несущей молотилкой, навесной жаткой и навесным копнителем.

 Жатка ЖКН-5 — ширина захвата 5 м.
 Молотилка имеет один бильный барабан диаметром 600 мм, деку с углом охвата 128 градусов, отбойный битер, соломотряс с четырьмя клавишами, двухрешетчатую очистку с вентилятором, копнитель, снабжённый соломонабивателем.
 Двигатель — дизельный СМД-17К (СМД-18К) мощностью 100 л. с. или СМД-19К (СМД-20К) мощностью 120 л. с.
На «Ниве-Эффект» установлен Д-442-54 Евро-2 АлтайДизель мощностью 155 л. с. Были версии с двигателем Д-260.
 Привод агрегатов — клиноремённый. Скорость вращения мотовила жатки, барабана и вентилятора регулируется с помощью вариаторов.
 Ходовая часть колёсного типа, передние колеса ведущие неуправляемые, задние колеса — неведущие управляемые. Полугусеничная модификация комбайна СК-5 «Нива» применялась для уборки зерновых на переувлажнённых почвах. На Нивах-Эффект применена трансмиссия с ГСТ.
 Гидравлическое оборудование обеспечивает подъём-опускание жатки, подъём-опускание мотовила, регулирование скорости вращения мотовила, закрытие створок копнителя, управление вариатором скорости движения, очистку фильтра радиатора двигателя, виброразгрузку бункера, управление поворотом.
 Автоматизация. Комбайн имеет следующие устройства автоматического регулирования:
 автоматический регулятор двигателя, поддерживающий постоянную частоту вращения коленчатого вала при изменении нагрузки на двигатель;
 автоматический регулятор загрузки молотилки, обеспечивающий постоянство поступления в молотилку скошенной массы за счёт управления скоростью движения комбайна;
 автомат разгрузки копнителя — обеспечивающий автоматическое открытие створок копнителя при его заполнении и закрытие створок после полного опорожнения.

См. также 
 СК-4
 КЗС-9-1 «Славутич»

Примечания

Литература 
 Х. И. Изаксон. Зерноуборочные комбайны «Нива» и «Колос». — Москва: Колос, 1974. — 336 с. — 165 000 экз.
 Х. И. Изаксон. Зерноуборочные комбайны «Нива» и «Колос». — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Колос, 1980. — 416 с. — 100 000 экз.

Ссылки 

Зерноуборочные комбайны
Комбайны Ростсельмаша